Słowo Populina może dotyczyć:
 Populina – związek chemiczny z grupy glikozydów
 Populina – rodzaj roślin z rodziny akantowatych (Acanthaceae)
 Populina – miasto i gmina w Brazylii